Hegazi ist der Familienname folgender Personen:
 Ida Hegazi Høyer (* 1981), norwegische Schriftstellerin
 Sameh Talaat Hassan Hegazi (* 1987), bahrainischer Eishockeyspieler
 Sarah Hegazi (1989–2020), ägyptische LGBT-Aktivistin

Siehe auch:
 Hegazy